Ryota Moriwaki (Fukuyama, 6 de abril de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Urawa Red Diamonds.

Carreira 
Ryota Moriwaki começou a carreira no Sanfrecce Hiroshima.

Títulos 
Seleção Japonesa
Copa da Ásia: 2011
Copa do Leste Asiático EAFF (1) : 2013

Sanfrecce Hiroshima
J. League 1 (1) : 2012
J. League 2 (1) : 2008
Supercopa do Japão (1) : 2008

Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011